Kaisa – tipo di biliardo praticato principalmente in Finlandia
Kaisa – variante del nome proprio di persona Kajsa
Kaisa – villaggio del comune di Leisi (contea di Saaremaa, Estonia)
Kaisa – personaggio della serie di romanzi Queste oscure materie, scritti da Philip Pullman
Kaisa – rapper tedesco